Феноменологія - напрямок у філософії
 У фізиці феноменологія або феноменологічна теорія — опис макроскопічних процесів у фізичній системі за допомогою параметрів, які визначаються із експерименту, а мікроскопічна картина не уточнюється.
 Історична феноменологія
 Політико-естетична феноменологія
 Феноменологія екосистеми
 Феноменологія елементарних частинок

Див. також

 Феноменологічний метод (психологія)
 Феноменологічний метод (технології)
 Феноменологічне рівняння